Reto Kobach, né le  à Lucerne en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1998-1999 || EV Zoug || LNA
|| 27 || 1 || 0 || 1 || 2 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1998-1999 || EHC Seewen || 
|| 17 || 1 || 0 || 1 || 2 || || || || || 
|-
| 1999-2000 || EV Zoug || LNA
|| 39 || 2 || 3 || 5 || 8 || || || || || 
|-
| 2000-2001 || EV Zoug || LNA
|| 44 || 1 || 5 || 6 || 24 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2001-2002 || EV Zoug || LNA
|| 44 || 1 || 1 || 2 || 28 || 6 || 0 || 1 || 1 || 4 
|-
| 2002-2003 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 44 || 2 || 3 || 5 || 24 || 3 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2003-2004 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 48 || 1 || 8 || 9 || 56 || 7 || 0 || 2 || 2 || 4 
|-
| 2004-2005 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 38 || 5 || 5 || 10 || 46 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2005-2006 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 40 || 4 || 12 || 16 || 44 || || || || || 
|-
| 2006-2007 || CP Berne || LNA
|| 35 || 0 || 3 || 3 || 34 || 17 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2007-2008 || CP Berne || LNA
|| 36 || 0 || 2 || 2 || 30 || 6 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 2008-2009 || CP Berne || LNA
|| 13 || 0 || 1 || 1 || 16 || || || || || 
|-
| 2008-2009 || SC Langnau Tigers || LNA
|| 26 || 0 || 3 || 3 || 28 || 7 || 1 || 0 || 1 || 8
|-
| 2009-2010 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 47 || 3 || 1 || 4 || 30 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2010-2011 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 22 || 1 || 1 || 2 || 24 || || || || ||  
|-
| 2011-2012 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 44 || 1 || 4 || 5 || 18 || 12 || 0 || 1 || 1 || 8 
|-
| 2012-2013 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 36 || 0 || 5 || 5 || 16 || 4 || 0 || 0 || 0 || 
|-
| 2013-2014 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 37 || 0 || 1 || 1 || 12 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4 
|-
| 2014-2015 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 42 ||0 ||1 ||1 ||14 ||7 ||0 || 0||0 || 2
|-
| 2015-2016 || HC Olten || LNB ||  43 || 5 || 10 || 15 || 22 || 13 || 3 || 1 || 4 || 6
|-
| 2016-2017 || HC Olten || LNB ||  40 || 3 || 3 || 6 || 18 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2017-2018 || EHC Winterthour || LNB ||  45 || 3 || 7 || 10 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || EHC Kloten || LNB || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2018-2019 || EHC Winterthour || LNA ||  37 || 3 || 8 || 11 || 36 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || EHC Winterthour || LNB ||  13 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en avril 1980
Naissance à Lucerne
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du EV Zoug
Joueur du CP Berne
Joueur du HC Olten
Joueur du EHC Winterthour
Joueur du EHC Kloten
Défenseur de hockey sur glace